

Premières Nations 
 Première nation de Sandy Lake, première nation ojibwée indépendante de l'Ontario au Canada;
 Sandy Lake (bande chippaouaise du Mississippi), tribu amérindienne du Minnesota aux États-Unis;
 Sandy Lake, village amérindien non incorporé du Minnesota aux États-Unis.

Toponymes

Sandy Lake, hameau du district municipal Opportunity No 17 en Alberta;
 Sandy Lake 88, réserve ojibwée de l'Ontario;

Sandy Lake en Louisiane;
 Sandy Lake, réserve indienne au Minnesota;
 Sandy Lake, village amérindien non incorporé du Minnesota;
 Sandy Lake Township, township du comté de Mercer en Pennsylvanie;
 Sandy Lake, arrondissement du comté de Mercer en Pennsylvanie.

Homonymie de toponyme